Fernando Roscio de Ávila (1955), pallavolista brasiliano
Fernando Lúcio da Costa (1978-2014), calciatore brasiliano
Fernando Maciel Gonçalves (1980), giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato spagnolo
José Fernando Viana de Santana (1987), calciatore brasiliano